Magdalena může znamenat:

 Magdaléna (i Magdalena) – ženské rodné jméno

místopisné jméno
 Magdalena (departement) – provincie neboli departement v Kolumbii
 Magdalena (řeka) – řeka v Kolumbii
 Magdalena (ostrov) – ostrov v Chile

jiný význam
 Magdalena (Machar) – román ve verších Josefa Svatopluka Machara
 Magdaléna (opera) – opera Petra Doubravského z roku 1976

Související články 
 Marie Magdalena, Marie Magdalská – biblická postava
 Majdalena – obec v okrese Jindřichův Hradec

Rozcestníky - místopisné jméno